Bishop’s Nympton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 George Nympton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 King’s Nympton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon
 King’s Nympton (stacja kolejowa) – stacja kolejowa 44 km od Exeter St Davids obsługująca kilka wsi, w tym King’s Nympton
 Queen’s Nympton – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Devon